Compromisso
Ou ainda:
 Compromisso (álbum de Ellas)
 Compromisso (álbum de Regis Danese)

Desambiguações de música